Пекалов — фамилия и топоним:

 Пекалов, Семён Матвеевич (1890—1918) — милиционер 1-го Пятницкого комиссариата г. Москвы.

 Пекалов — село, входит в Хорупанский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

См. также 
 Пикалов